Хулиан Омар Рамос Суарес (; ) — испанский футболист, полузащитник клуба «Раджастхан Юнайтед».

Клубная карьера 
Рамос — воспитанник «Тенерифе». Впервые в майке клуба он вышел на поле в официальном матче в 2006 году во втором дивизионе испанского первенства.

До 2012 года Рамос так и не сумел попробовать свои силы в Пример. Он постоянно находился в аренде в клубах Сегунды, пока в сезоне 2012/13 его не взял в аренду «Реал Вальядолид», вернувший себе место в элите испанского клубного футбола. В июле 2013 Омар Рамос подписал контракт с «Вальядолидом». Контракт был подписан до 2017 года.

4 августа 2015 Омар Рамос подписал годичный контракт с клубом «Леганес».

4 декабря 2018 года в качестве свободного агента на 2.5 года подписал контракт с клубом «Реал Овьедо». 29 января 2020 присоединился к команде «Понферрадина».

Карьера за сборную 
Рамос сыграл свой единственный матч за молодёжную сборную Испании 17 ноября 2009 года, сыграв последние 16 минут в гостевой игре квалификации на чемпионат Европы 2011 против Нидерландов.

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Лерида»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Понферрадина»
Игроки ФК «Алькояно»